Németország
 Weidenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Eifel régióban
 Weidenbach, település Bajorországban
 Weidenbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Taunus régióban